Сердейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Сердейра (Арганіл) — парафія.
 Сердейра (Сабугал) — парафія.